Уильям Фрэнсис Хагерти IV (; род. , , Теннесси, США) — американский инвестор в области прямых инвестиций, посол Соединённых Штатов в Японии с 2017 по 2019. Ранее он был управляющим директором и соучредителем Hagerty Peterson & Company, частной инвестиционной фирмы. Сенатор США от штата Теннесси (с 2021).

Биография 
Окончил Университет Вандербильта и Школу права Университета Вандербильта. Он начал свою карьеру в Boston Consulting Group, работал в Токио. Хагерти был экономическим советником при президенте Джордже Буше-старшем, позже — в Trident Capital (Силиконовая долина). Поддерживал Митта Ромни на президентских выборах в 2008 году.

С 2011 по 2014 возглавлял Департамент экономического и общинного развития Теннесси в кабинете губернатора Билла Хэслема.

Хагерти работал в правлениях CyMed, NEW Customer Services, Houghton Mifflin Harcourt, Ryman Hospitality, Pinnacle Financial Partners и R.J. O’Brien.

На президентских выборах 2016 года Хагерти принимал участие в кампании Дональда Трампа.

Рассматривался на должность торгового представителя США.

Примечания

Ссылки 
 Bloomberg
 
 

Выпускники Университета Вандербильта
Выпускники Школы права Университета Вандербильта
Предприниматели США
Послы США в Японии
Члены Республиканской партии США
Политики США XXI века
Действующие сенаторы США
Сенаторы от штата Теннесси
Члены Республиканской партии США от Теннесси